Parole a caso è un singolo del cantante italiano Deddy, pubblicato il 22 gennaio 2021 come secondo estratto dal primo EP Il cielo contromano.